Бой Кемпер (; род. 21 июня 1999 года, Пюрмеренд, Нидерланды) — нидерландский футболист, защитник клуба АДО Ден Хааг.

Клубная карьера 
Кемпер — воспитанник клубов «Волендам» и столичного «Аякса». 18 августа 2017 в матче против «Камбюра» он дебютировал в Эрстедивизи за дублирующий состав последних. В июле 2020 года подписал трёхлетний контракт с клубом АДО Ден Хааг. 13 сентября в матче против «Хераклеса» он дебютировал в Эредивизи.

Международная карьера 
В 2017 году в составе юношеской сборной Нидерландов Кемпер принял участие в юношеском чемпионате Европы в Грузии. На турнире он сыграл в матче против команды Португалии.

Примечания 

Футболисты Нидерландов
Игроки ФК АДО Ден Хааг
Игроки ФК «Йонг Аякс»